Силлинджер () — канадская фамилия

Известные носители
 Силлинджер, Коул (род. 2003) — канадский хоккеист; сын Майка Силлинджера.
 Силлинджер, Майк (род. 1971) — канадский хоккеист; отец Коула Силлинджера.